Карамазов може да се отнася за:

 Виктор Карамазов – беларуски писател

 Артисти
 Владимир Карамазов – български актьор
 Дмитрий Карамазов – руски актьор

 Литературни персонажи (от романа „Братя Карамазови“)
 Альоша Карамазов;
 Иван Карамазов;
 Дмитрий Карамазов;
 Фьодор Павлович Карамазов – баща на тримата братя.